, film américain de Roy Del Ruth (1929)
 Vol d'enfer (The Aviator), film américain de George Trumbull Miller (1985)
 Aviator (The Aviator), film américain de Martin Scorsese (2004)
 Aviator, première entreprise belge de construction d'aéroplanes créée en  par Pierre de Caters